Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue ou une rue de la Jeunesse :

Belgique 
 Avenue de la Jeunesse à Bruxelles
 Rue de la Jeunesse à Farciennes
 Rue de la Jeunesse à Mettet
 Rue de la Jeunesse à Seraing

Canada 
 Avenue de la Jeunesse à Pointe-au-Père

France 
 Avenue de la Jeunesse à Orvault

Voir aussi 
 

Jeunesse Rue